Dies ist eine Liste der Städte in Haiti.

Die mit Abstand größte Agglomeration in Haiti ist Port-au-Prince mit 2.759.991 Einwohnern (Schätzung 2015).
Damit konzentriert sich etwa ein Viertel der Bevölkerung des Landes in der Hauptstadtregion.

In der Tabelle sind die Städte aufgeführt, die 2015 über 10.000 Einwohner hatten und dort jeweils Ergebnisse der Volkszählung (Zensus) vom 30. August 1982, eine Berechnung für den 1. Januar 2005 und eine offizielle Schätzung für das Jahr 2015 sowie das Département, zu dem die Stadt gehört. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die eigentliche Stadt ohne Vorortsiedlungen oder ländliche Gebiete.

Administration 
Jede Gemeinde Haitis hat einen Gemeinderat (conseil municipal), der aus drei Mitgliedern zusammengesetzt ist. Diese werden für vier Jahre von den Einwohnern der Gemeinde gewählt. An der Spitze des Gemeinderats steht ein Vorsitzender, der den Titel Bürgermeister führt. Der Rat ist das ausübende Organ der Gemeinde.

Die Gemeindeversammlung (assemblée municipale) unterstützt den Rat in seiner Arbeit. Deren Mitglieder sind ebenfalls für vier Jahre gewählt.

Städte

Siehe auch 
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Nachweise

Weblinks 
 City Population - Historische Einwohnerzahlen der Städte Haitis

!
Haiti